Le  championnat d'Amérique du Nord de volley-ball masculin s'est déroulé du  au  à Mayagüez, Porto Rico. Il met aux prises les neuf meilleures équipes continentales.

Équipes présentes

Compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Phase de classement

Classement 1-4

Places 5 à 8

Classement final

Distinctions individuelles 
 MVP : Keibel Gutiérrez Torna 
 Meilleur marqueur : Wilfredo León Venero 
 Meilleur attaquant : Wilfredo León Venero 
 Meilleur contreur : David Lee 
 Meilleur serveur : Fernando Hernandez Ramos 
 Meilleur passeur : Dustin Schneider 
 Meilleur défenseur : Keibel Gutiérrez Torna 
 Meilleur réceptionneur : Keibel Gutiérrez Torna 
 Meilleur libero : Keibel Gutierrez Torres

Liens internes

Liens externes

2011
Volley-ball Amérique du Nord masculin 2011
Sport à Mayagüez
Compétition de volley-ball à Porto Rico
Championnat Amerique du Nord Volley-ball masculin
Volley-ball en août 2011
Volley-ball en septembre 2011
Sport aux États-Unis en août 2011
Sport aux États-Unis en septembre 2011